Velika nagrada Francije 1962 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 8. julija 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 30
|  Dan Gurney
| Porsche
| 54
| 2:07:05,5
| 6
| 9
|-
! 2
| 24
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 53
| +1 krog
| 11
| 6
|-
! 3
| 10
|  Richie Ginther
| BRM
| 52
| +2 kroga
| 10
| 4
|-
! 4
| 22
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 51
| +3 krogi
| 3
| 3
|-
! 5
| 18
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 51
| +3 krogi
| 5
| 2
|-
! 6
| 38
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 51
| +3 krogi
| 17
| 1
|-
! 7
| 28
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 50
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 8
| 14
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 48
| +6 krogov
| 12
|  
|-
! 9
| 8
|  Graham Hill
| BRM
| 44
| +10 krogov
| 2
|  
|-
! Ods
| 32
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 43
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 34
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 42
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 28
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 21
| Pritisk olja
| 14
|  
|-
! Ods
| 34
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 15
| Pregrevanje
| 7
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 11
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 40
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 6
| Sklopka
| 15
|  
|-
! Ods
| 36
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 1
| Predrta guma
| 8
|  
|-
! WD
| 16
|  Peter Arundell
| Lotus
| 
| Brez dirkalnika
| 
| 
|-
! WD
| -
|  Tony Marsh
| BRM
| 
| Brez dirkalnika
| 
| 
|-
! WD
| -
|  Colin Davis
| Porsche
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| -
|  Carlo Abate
| Lotus-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| -
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 
| 
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962